

Localidades
Crescent (Oklahoma)
Crescent (Iowa)
Ou ainda:
Crescent City
Crescent Beach

Outros
Crescent Noon

Desambiguação
Desambiguações de topônimos